Соревнования в плавании на 200 метров баттерфляем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани 4 и 5 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 4 августа в 10:15 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:04, а финал — 5 августа в 17:52.

29-летний Ласло Чех выиграл свою вторую золотую медаль чемпиона мира спустя 10 лет после первого титула. Олимпийский чемпион 2012 года и чемпион мира 2013 года на этой дистанции Чад ле Кло занял второе место.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты — страницы 66, 67,  80, 99

200 м, баттерфляй, мужчины